Résultats détaillés de l’édition 2000 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 17 au .

Faits marquants 
L'Américain Andre Agassi remporte son deuxième titre à Melbourne après sa victoire en 1995. Après son retour tonitruant à Roland Garros l'année précédente, il parvient ainsi à accéder à sa quatrième finale du grand chelem d'affilée pour trois victoires (et un seul échec en finale de Wimbledon face à Pete Sampras). En demi finale, Agassi élimine difficilement Sampras (qui passe à deux points du match au jeu décisif du ) en cinq sets, avant de prendre le meilleur sur Ievgueni Kafelnikov en finale.

Dans le tournoi féminin, l'Américaine Lindsay Davenport remporte son troisième et dernier titre en grand chelem face à la tenante du titre Martina Hingis en finale. La Suissesse perd également de justesse son trophée en double, aux côtés de Mary Pierce. À noter le retour au plus haut niveau de Jennifer Capriati, l'Américaine parvenant en demi finale (seulement battue par Davenport) d'un tournoi du grand chelem pour la première fois depuis 1991.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2000
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2000
Tennis en janvier 2000